Неї́-Сен-Фрон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на північний схід від Парижа, 110 км на південний схід від Ам'єна, 55 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 846 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2175,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Неї-Сен-Фрон 
 Неї-Сен-Фрон на сайті французького Національного інституту географії
 Неї-Сен-Фрон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Неї-Сен-Фрон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена